«Математическое просвещение» — сборник научно-популярных статей по математике, ныне издаваемый МЦНМО.

Сборники текущей третьей серии представляют собой связующее звено между специальной и популярной математической литературой. В сборники включаются научно-популярные статьи о новых результатах и новых направлениях развития чистой и прикладной математики, в том числе переводы статей из научно-популярных зарубежных математических изданий. Помимо статей собственно математического содержания, в сборниках публикуются материалы, отражающие состояние преподавания математики в России (прежде всего в специализированных школах и в профильных вузах), а также статьи исторического характера.

Электронные версии сборника (все серии) доступны на официальном сайте.

История 
Сборник начинали издавать три раза, таким образом существуют три серии сборника.
 Первая серия: 1934—1938 (редактор Р.Н. Бончковский)
 Вторая серия: 1957—1961.
 Текущая третья серия издается с 1997 года.

Библиотека «Математическое просвещение» 
Приложением к сборнику «Математическое просвещение» является серия брошюр Библиотека «Математическое просвещение», ориентированная в основном на школьников и учителей. Материалы брошюр этой серии представляют собой углубленное изложение тем, поверхностно затрагиваемых в школьной программе, а также элементарное изложение основных результатов из областей математики, не вошедших в школьную программу.

Электронные версии брошюр серии Библиотека «Математическое просвещение» также свободно распространяются.

См. также 
 Вестник опытной физики и элементарной математики
 Квант (журнал)
 Математика в школе (журнал)
 Потенциал (журнал)
 Соросовский образовательный журнал
 Популярные лекции по математике

Примечания

Литература 
 

Научно-популярные журналы
Математические журналы
Образовательные журналы России
Популяризация математики